Hoag peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Hoag (1921-1999), astronome américain connu pour sa découverte de l'objet de Hoag en 1950 ;
 Charlie Hoag (1931-2012), joueur américain de basket-ball ;
 Jan Hoag (1948-), actrice américaine ;
 Judith Hoag (1968-), actrice américaine ;
 Nicholas Hoag (1992-), joueur canadien de volley-ball ;
 Tami Hoag (1959-), femme de lettres et romancière américaine.

Autre 
 (3225) Hoag, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de la famille de Hungaria.